Het seizoen 2002/03 van de zondag Hoofdklasse B ging van start op 8 september 2002, de laatste speelronde was op 4 mei 2003. De zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was UDI '19, dat vorig seizoen kampioen werd.

Dit seizoen waren drie andere clubs in de Hoofdklasse B aanwezig ten opzichte van het voorgaande seizoen: VV Deurne, OJC Rosmalen en TEC VV. Alle drie waren gepromoveerd. EHC, Wilhelmina '08 en WSC waren vorig seizoen gedegradeerd en daardoor dit seizoen niet meer aanwezig in de Hoofdklasse B.

Teams

Stand

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag B